Protoleptoneta är ett släkte av spindlar. Protoleptoneta ingår i familjen Leptonetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Protoleptoneta